Вара́ксино — село в Завьяловском районе Удмуртской Республики Российской Федерации. Входит в Ижевскую агломерацию.

Несмотря на формальный статус села, в Вараксино нет частных домов, а жилая застройка состоит из многоквартирных домов высотой от 2 до 5 этажей.

География 
Расположено в 8 км к северо-западу от центра Ижевска. Находится в непосредственной близости от границы города: с трёх сторон окружено территорией Ленинского района Ижевска. Через село протекает река Малиновка.

История 
Посёлок возник при Вараксинской птицефабрике, которая ведёт своё начало с конца 1930-х годов.

Административно-территориальная принадлежность 
До 1991 года посёлок Вараксино находился в составе в Шабердинского сельсовета Завьяловского района Удмуртской АССР.

Постановлением Президиума Верховного Совета УАССР от 7 февраля из Шабердинского сельсовета выделяется Вараксинский сельсовет с центром в посёлке Вараксино.

В 1994 году сельсовет преобразуется в Вараксинскую сельскую администрацию, а в 2005 в Муниципальное образование «Вараксинское» (сельское поселение).

В 2004 году постановлением Госсовета Удмуртской республики, посёлок Вараксино преобразовывается в село Вараксино.

До 25 июня 2021 года административный центр Вараксинского сельского поселения, упразднённое в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Инфраструктура 

Рядом с селом находится Вараксинская радиотелевизионная мачта, имеющая высоту 345,15 м и обеспечивающая ретрансляцию теле- и радиостанций на территории Ижевска и Завьяловского района.

Экономика и социальная сфера 
Главным предприятием села является ООО "Птицефабрика «Вараксино».

В Вараксино работают МОУ «Вараксинская основная общеобразовательная школа», детский сад, МУЧ «Культурный комплекс „Вараксинский“» (созданный на базе библиотеки), фельдшерско-акушерский пункт.

Большая часть жителей села вовлечена в экономику Ижевска в форме маятниковой миграции.

Здания и сооружения 
В Вараксино нет улиц, нумерация домов сквозная.
 Дом 27- Торговый дом «Вараксино»
 Дом 14а — супермаркет «Пятёрочка»
 Дом 1 — птицефабрика «Вараксино»
 Дом 23 — МБУ "Культурно-спортивный комплекс «Вараксинский»
 Дом 24 — Вараксинский детский сад

Транспорт 
Через село проходит Шабердинский тракт, по которому курсируют городские автобусы 21, 34.

Примечания

Ссылки 
 Вараксинское отделение почтовой связи на сайте Почта России

Населённые пункты Завьяловского района Удмуртии